La sigla UFI puede hacer referencia a:

 La Unión del Fútbol del Interior, una asociación paraguaya de fútbol.
 La Unión Fonográfica Independiente, una asociación española de compañías discográficas independientes.
 Las Unidades funcionales de instrucción, parte del poder judicial argentino.